Stefano Luigi Giliati (né le  à Montréal, Québec au Canada) est un joueur professionnel italo-canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il devint professionnel après avoir joué quelques saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec où il aida son équipe à remporter le championnat. Il participa aussi à une reprise au tournoi de la Coupe Memorial sans toutefois remporter les grands honneurs.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||59 ||9 ||5 ||13 ||23 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2005-2006 ||Maineiacs de Lewiston ||LHJMQ ||70 ||21 ||28 ||49 ||72 ||6 ||2 ||0 ||2 ||6
|-
|2006-2007 ||Maineiacs de Lewiston ||LHJMQ ||68 ||24 ||33 ||57 ||73 ||17 ||4 ||11 ||15 ||22
|-
|2007 ||Maineiacs de Lewiston ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2007-2008 ||Maineiacs de Lewiston ||LHJMQ ||65 ||40 ||47 ||87 ||103 ||6 ||1 ||3 ||4 ||10
|-
|2007-2008 ||Marlies de Toronto ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||13 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2008-2009 ||Marlies de Toronto ||LAH ||53 ||6 ||9 ||15 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Royals de Reading ||ECHL ||43 ||23 ||32 ||55 ||76 ||13 ||4 ||4 ||8 ||18
|-
|2009-2010 ||Marlies de Toronto ||LAH ||25 ||3 ||6 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Admirals de Norfolk|| LAH ||69 ||7 ||14 ||21 ||39 ||6 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2011-2012 || HC Bolzano ||Serie A || 40|| 17|| 34|| 51|| 42|| 12|| 5|| 10|| 15|| 26
|-
| 2012-2013|| SaiPa || Liiga || 53|| 18|| 18|| 36|| 107|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2013-2014|| SaiPa || Liiga || 35|| 4|| 14|| 18|| 78|| 13|| 2|| 5|| 7|| 12
|-
| SaPKo || Mestis || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Blues Espoo || Liiga || 56|| 17||23 ||40 ||79 ||4 || 0|| 2|| 2||6
|-
| 2015-2016|| KHL Medveščak || KHL ||53 ||8 ||8 ||16 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || HC Davos || LNA || 3 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Schwenninger Wild Wings || DEL || 22 ||6 ||5 ||11 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Schwenninger Wild Wings || DEL || 49|| 14||13 ||27 ||34 ||2 || 0|| 0|| 0||8
|-
| 2018-2019 || Schwenninger Wild Wings || DEL || 38 ||5 ||11 ||16 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 ||SC Langnau Tigers || LNA || 1|| 0||2 ||2 ||0 ||2 || 0|| 3|| 3||0
|-
| 2019-2020 ||HC Bolzano || EBEL ||46 ||12 ||17 ||29 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 ||HC Bolzano || ICEHL ||41 || 8 ||15 ||23 ||18 ||16 ||0 ||3 ||3 ||10

Au niveau international 

|-
| 2021 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||7 ||1 ||0 ||1 ||18 || align=left| place

Trophées et honneurs personnels
 2007 : remporta la Coupe du président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Maineiacs de Lewiston

Notes et références

Naissance en octobre 1987
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur italien de hockey sur glace
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Maineiacs de Lewiston
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du HC Bolzano
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du HC Davos
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur des Schwenningen Wild Wings